Марты́новская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Мартыновская волость (Бобровский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Мартыновская волость (Киренский уезд) — в составе Иркутской губернии
 Мартыновская волость (Суджанский уезд) — в составе Курской губернии
 Мартыновская волость (Бугурусланский уезд) — в составе Самарской губернии
 Мартыновская волость (Весьегонский уезд) — в составе Тверской губернии
 Мартыновская волость (Томская губерния) (образована в 1913 в составе Кузнецкого уезда, весной 1917 передана в состав Бийского уезда) — в составе Томской губернии
 Мартыновская волость (Лебединский уезд) — в составе Харьковской губернии
 Мартыновская волость (Тарский уезд) — в составе Омской губернии